Древо:

 Древо — застаріла форма слова дерево.
 Древо (київський музичний гурт)
 Древо (жіночий ансамбль села Крячківка)
 Світове дерево
 Древо Жизни — генеалогічна програма.

Примітки